Список глубочайших (≥ 100 м) озёр России, в порядке убывания глубины:

См. также 
 Список глубочайших озёр мира

Примечания 

Глубочайшие
Рейтинги